Чемпионат Германии по футболу 2007/08 является 45-м розыгрышем этого турнира. Первый матч прошёл 10 августа 2007 года. 4 мая 2008 года «Бавария» в матче с «Вольфсбургом» выиграла свой 21-й титул чемпионов Бундеслиги.

Турнирная таблица 

1 «Герта» квалифицировался в кубок УЕФА как победитель соревнования Fair Play.
2 Обладателем кубка Германии стала «Бавария», которая пробилась в Лигу чемпионов, а «Боруссия» (Дортмунд) квалифицировалась в кубок УЕФА как финалист.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги

2007
Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году
Спорт в Германии в 2007 году
Спорт в Германии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008